Amboss (von althochdeutsch anabōʒ: „Woran (worauf) man schlägt“, „Amboß“) bezeichnet

 in ursprünglicher Bedeutung ein Schmiedewerkzeug, siehe Amboss
 Eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Amboss (Heraldik)
 Einen Knochen im Ohr, siehe Amboss (Anatomie)
 Ein Betriebssystem für Siemens-Prozessrechner (Allgemeines Modulares Benutzer-Orientiertes Software System), siehe Amboss (Betriebssystem)
 Eine medizinische Online-Wissensplattform, siehe Amboss (Medizin)
 Ein Musikinstrument, siehe Amboss#Musikinstrument
 Den oberen Teil einer Gewitterwolke, siehe Amboss (Meteorologie)
 Eine Filmfigur aus Otto – Der neue Film

Amboß ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Amboß (* 1925), deutscher Fußballspieler